Солженицын — фамилия. Известные носители:
 Солженицын, Александр Исаевич (1918—2008) — русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель.
 Солженицын, Игнат Александрович (род. 1972) — американский и российский пианист, дирижёр, сын Александра Солженицына.
 Солженицына, Наталья Дмитриевна (род. 1939) — российский общественный деятель, жена Александра Солженицына.
 Солженицын, Степан Александрович (род. 1973) — российский менеджер.
 (4915) Солженицын — астероид.